

Корсаковка — село, Александровськ-Сахалінський район, Сахалінська область
 Корсаковка — село, Уссурійський міський округ, Приморський край